Malwa, antiga regió de l'Índia.
 Altiplà de Malwa, altiplà de l'Índia.
 Sultanat de Malwa, estat musulmà que va existir a la regió de Malwa a l'Índia entre 1390 i 1562.
 Agència de Malwa Occidental, entitat administrativa britànica formada per estats tributaris protegits en forma d'agència política del governador de l'Índia central.
 Agència de Malwa, entitat administrativa en forma d'agència política del governador de les Províncies Centrals o Índia Central.
 Malwa (Panjab), regió del Panjab (Índia) al sud del Sutlej.